Nikon D70 – Fotocamera digitale reflex (DSLR) prodotta dal 2004

Codici 
 D70 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tosa
 D70 – codice ECO di alcune varianti della difesa neo-Grünfeld, apertura degli scacchi